Sønderjyllands Amtskreds var en amtskreds omfattende Sønderjyllands Amt. Kredsen blev nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvorefter området indgår i Sydjyllands Storkreds.

Historie

1920–1970
De sønderjyske amter udgjorde én samlet kreds allerede fra genforeningen i 1920, officielt kaldet Haderslev-Aabenraa-Sønderborg-Tønder Amtskreds, senere Haderslev m.fl. Amters Amtskreds. Det var en undtagelse fra princippet i resten af landet, hvor hvert amt udgjorde en amtskreds (undtagen København med Frederiksberg, som var inddelt i tre storkredse).

Opstillingskredsene var:
 Haderslev
 Åbenrå
 Sønderborg
 Augustenborg
 Tønder
 Løgumkloster
 Rødding

1970–2005 
Sønderjyllands Amtskreds var fortsat inddelt i syv opstillingskredse:
 Haderslevkredsen (bestående af Christiansfeld og Haderslev Kommuner)
 Aabenraakredsen (bestående af Lundtoft, Rødekro, og Aabenraa Kommuner)
 Sønderborgkredsen (bestående af Broager, Gråsten, og Sønderborg Kommuner)
 Augustenborgkredsen (bestående af Augustenborg, Nordborg, Sundeved, og Sydals Kommuner)
 Tønderkredsen (bestående af Bredebro, Højer, Skærbæk, og Tønder Kommuner)
 Løgumklosterkredsen (bestående af Bov, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, og Tinglev Kommuner)
 Røddingkredsen (bestående af Gram, Rødding, og Vojens Kommuner)

Valgresultater

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 185.497 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,0%

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 186.329 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,5%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 188.788 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,7%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 189.632 stemmeberettigede i Sønderjyllands Storkreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 83,2%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 188.293 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 82,5%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 187.185 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,4%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 186.882 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 86,2%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 183.441 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,7%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 181.044 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Valgdeltagelsen var 82,4%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 177.949 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,8%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 165.525 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,6%

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 162.387 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 88,2%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 160.811 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,3%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 154.353 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,8%

Referenceliste 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006
Folketingsvalgkredse 1920 til 1970